Agesipoli I
 Agesipoli II
 Agesipoli III